Алан Джон Гилзин ( ) — шотландский футболист и футбольный тренер, игрок сборной Шотландии.

Карьера 
Сезон 1973/74 стал последним для Гилзеана в качестве профессионального футболиста, поскольку «Тоттенхэм Хотспур» проиграл финал Кубка УЕФА голландскому клубу «Фейеноорд». В ноябре 1974 года «Тоттенхэм» устроил для Гилзеана прощальный матч против белградской «Црвены Звезды» в знак признания его десятилетней службы в качестве игрока.

Гилзин дебютировал за сборную Шотландии в ноябре 1963 года в матче против Норвегии со счетом 6:1. В последующие двенадцать месяцев он провел еще 4 матча, играя за «Данди».

Гилзеан представлял Шотландию семнадцать раз за свою карьеру в футбольном клубе «Тоттенхэм Хотспур». Всего он забил 12 голов в 22 матчах за сборную Шотландии в период с ноября 1963 года по апрель 1971 года.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Олдершот Таун»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»